Athamanta della-cellae är en flockblommig växtart som beskrevs av Paul Friedrich August Ascherson, William Barbey, Ernest Armand Durand och Jean François Gustave Barratte. Athamanta della-cellae ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
della-cellae